Hydroides furcifer är en ringmaskart som först beskrevs av Grube 1878.  Hydroides furcifer ingår i släktet Hydroides och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
furcifer